Rondell kan syfta på

 Rondell –  en vägkorsning med en cirkelformad refug i mitten, se cirkulationsplats
 Rondell (verktyg) – en rund slipskiva för olika verktyg

Personer
 Rondell Rawlins (1975–2008), en ökänd guyansk gängledare
 Rondell Sheridan (1958–),  en amerikansk skådespelare

Se även
 Rondellhund – en form av gatukonst